Dieser Artikel behandelt die rumänische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994.

Qualifikation 

Rumänien qualifizierte sich als Sieger der Europa-Gruppe 4 für die Endrunde in den USA. Dies bedeutete die sechste Endrundenteilnahme. In der Qualifikation gab es folgende Ergebnisse:

Rumänisches Aufgebot

Rumänische Spiele 

Gruppenspiele

Achtelfinale

3. Juli 1994  Rumänien –  3:2

Viertelfinale

10. Juli 1994  Rumänien –  2:2 n. V. (1:1, 0:0), 4:5 i. E.

Einsätze und Tore 

5 Einsätze: Petrescu, Prodan, Belodedici, Lupescu, Popescu, Munteanu, Hagi, Dumitrescu.

4 Einsätze: Răducioiu, Selymes, Mihali.

3 Einsätze: Prunea.

2 Einsätze: Stelea, Panduru, Gâlcă, Papură.

1 Einsatz: Vlădoiu.

Tore: Răducioiu (4), Hagi (3), Dumitrescu (2), Petrescu.

1994
Rumänien